Stati Uniti d'America
 Bowersville – città della Contea di Hart, Georgia
 Bowersville – villaggio della Contea di Greene, Ohio